Ali Selmi – allenatore di calcio e calciatore tunisino
 Cristina Selmi – calciatrice italiana
 Francesco Selmi – chimico italiano
 Giuseppe Selmi – violoncellista, insegnante e compositore italiano